

Persone 
 Waldo di Reichenau (740 circa-814) – abate e vescovo tedesco
 Bertoldo di Reichenau (1030-1088) – monaco tedesco
 Walter von Reichenau (1884-1942) – militare tedesco

Geografia

Austria 
 Reichenau – comune nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)
 Reichenau – quartiere di Innsbruck, città statutaria (Tirolo)
 Reichenau am Freiwald – ex comune ora frazione di Bad Großpertholz, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Reichenau an der Rax – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Reichenau im Mühlkreis – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)

Germania 
 Hartmannsdorf-Reichenau – comune nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Reichenau – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Isola di Reichenau – isola del lago di Costanza nel territorio del comune di Reichenau
 Abbazia di Reichenau – abbazia benedettina sita sull'isola di Reichenau
 Reichenau – frazione di Bechhofen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Reichenau – ex comune ora frazione di Hartmannsdorf-Reichenau, comune nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Reichenau – frazione di Waidhaus, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Polonia 
 Reichenau – antico nome tedesco di Niwa, frazione del comune di Szczytna nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Reichenau – antico nome tedesco di Topola, frazione del comune di Kamieniec Ząbkowicki nel distretto di Ząbkowice Śląskie (Bassa Slesia)
 Reichenau in Sachsen – antico nome tedesco di Bogatynia, comune nel distretto di Zgorzelec (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Reichenau – antico nome tedesco di Rychnov u Jablonce nad Nisou, città nel distretto di Jablonec nad Nisou (Liberec)
 Reichenau an der Knieschna – antico nome tedesco di Rychnov nad Kněžnou, città nel distretto di Rychnov nad Kněžnou (Hradec Králové)

Svizzera 
 Reichenau – frazione di Tamins, comune nella regione Imboden (Canton Grigioni)